«Капитан Дабач» () — чехословацкий военный фильм 1959 года режиссёра Пальо Биелика по мотивам рассказа Владимира Минача.

Сюжет 
Капитан Дабач служащий в словацких частях гитлеровской армии, видя зверства фашистов однажды отказывается выполнять приказ и расстреливать беззащитное население маленькой украинской деревни. Немцы приговаривают Дабача к расстрелу, но ему удаётся бежать. Примкнув к партизанам в дни Словацкого национального восстания Дабач становится одним из его активных участников.

В ролях 
 Ладислав Худик — Владимир Дабач, капитан
 Хильда Аугустовичева — Надя Дабачова, его жена
 Здена Груберова — Надя Рыбанська, медсестра партизан
 Эло Романчик — Павел Гарай, командир партизан
 Цтибор Филчик — солдат Густав Сланец
 Мартин Тяпак — солдат Мато
 Ондрей Ярьябек — Борик
 Елена Рампакова — невестка Борика
 Эва Крижикова — Анка, внучка Борика
 Самуэль Адамчик — дед Михайло
 Эдуард Биндас — немецкий майор
 Йозеф Будский — подполковник
 Йозеф Ганусек — Зубор
 Бранислав Корень — Гранко
 Ян Климо — Попов, русский партизан

 Критика 
Фильм имел большой зрительский успех, его посмотрели в кинотеатрах до 2 миллионов зрителей.
Авторы создали интересный и увлекательный фильм «Капитан Дабач». Это, безусловно, режиссёрская натура Пальо Биелика, полная естественной взрывчатости, с необычным чувством драматической краткости, который знает, как играть ситуации, с тревогой ждёт внутреннего ритма, концентрируется на импульсе и чередует образы, полные драматизма.

Особенно критики отмечали игру исполнителя главной роли актёра Ладислава Худика:
Ладислав Худик, актёр сдержанного, дисциплинированного, чисто кинематографического выражения, придал Дабачу цельность и решительность характера. Это сильный, решительный характер, в котором есть что-то от Чапаева — в своей плоскости…
Худик смог необычайно пластично передать основные черты характера и большие внутренние колебания этого персонажа, правдоподобно указать на них посреди бурных действий, потому что резкое выпадение сюжета и экономный, где-то даже фрагментарный диалог не дает ему много возможностей для сложного анализа психических состояний. Но это трудное испытание типично киношной актёрской игры, в котором Худик в очередной раз честно прошел и показал, что словацкие актёры способны соответствовать требованиям камеры.

Спустя полвека фильм по-прежнему остаётся популярным, киновед Мартин Циль писал — «на мой взгляд, это лучший словацкий художественный фильм до прихода режиссёров 60-х годов»:
Этот фильм не устарел. Конечно, с сегодняшней точки зрения это иногда наивен, возможно, слишком пафосен — как и другие успешные фильмы конца 50-х годов. Но он не использует никаких незаконных формальных уловок, в рамках возможностей времени он искренен и впечатляет. Создан с интересом и любовью к кинематографу.

Неизменно популярный «Капитан Дабач» выделяется не только как великолепно выполненная пьеса классической остросюжетной драмы, но и как необычайно тонкое психологическое изображение словацкого мужества под огнем.

 Награды 
Специальный приз за художественный фильм на художественном конкурсе к 15-ой годовщине образования Чехословацкой ССР.

 Литература 
 Московский П.'' — «Капитан Дабач» // Советский экран, № 2, 1961. — стр. 14

Примечания

Ссылки 

Фильмы Чехословакии 1959 года
Фильмы-драмы Чехословакии
Чёрно-белые фильмы Чехословакии
Экранизации литературных произведений
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о партизанах
Фильмы Пальо Биелика